Hunecke ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Hunecke (* 1939), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Volker Hunecke (* 1940), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Hünecke